Сент-Урс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сент-Урс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом